Alix Langlois, dite Alix Aylicson est une écrivaine française, née  le  à Paris (9 arrondissement) et morte le  à Paris (7 arrondissement).

Biographie 
Marie Georgina Cécilia Alix Langlois Langlé est la fille d'Aylic Langlois dit Aylic Langlé, dramaturge et préfet de la Meuse, et de Marie-Euphrasine Benoist. Son grand-père, Joseph Langlois, était également auteur dramatique sous le pseudonyme de Ferdinand Langlé, et son arrière-grand-père le compositeur Honoré Langlé.

Elle perd sa mère en 1866, puis son père en  janvier 1870, se retrouvant orpheline à 10 ans.

Le , elle se marie avec Édouard Petit, gouverneur de Polynésie française, également connu sous son nom d'écrivain d’Aylic Marin.

Elle devient veuve en 1904, après la mort de son mari survenue en mer au large de l'Australie.

Elle meurt le  à Paris 7, à l'âge de 70 ans. Elle est inhumée au Père Lachaise, dans la 48e division.

Œuvres 
 Olga Nylander, simple vie, -, Bloud et Barral, 1887
 Gina, histoire d'une orpheline,  Delhomme et Briguet, 1889
 La Fille du cacique, préface par Charles de Ribault d'Héricault, Delhomme et Briguet, 1890
 Le Carême de Sylvie. La Duchesse, avec Édouard Petit, P. Delarue, 1893
 Jeunes filles. Rêveuse. Erreur. La Vocation de Philomène, P. Delarue, 1894
 Âme vaillante, Firmin-Didot, 1897
 Une grande éducatrice : Mère Saint-Michel, religieuse de Saint-Thomas-de-Villeneuve 1845-1923, G. Beauchesne, 1927

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1860
Naissance dans le 9e arrondissement de Paris
Écrivain français du XIXe siècle
Femme de lettres française
Nom de plume
Décès à 70 ans
Décès dans le 7e arrondissement de Paris
Décès en juillet 1930